Carl Amand Mangold, compositore tedesco
James Mangold, regista statunitense
Mark Mangold, compositore statunitense
Nick Mangold, giocatore di football americano statunitense
René Mangold, bobbista svizzero
Toni Mangold, bobbista tedesco
Hans von Mangoldt, matematico tedesco
funzione di von Mangoldt
formula di Riemann-von Mangoldt

Altri progetti